Экватор — условная (воображаемая) линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси её вращения. Термин применяется и к такой же линии у других небесных тел.
 Астрономия
 Галактический экватор — большой круг небесной сферы, равноудалённый от галактических полюсов и проходящий вдоль Млечного пути.
 Небесный экватор — большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира и совпадает с плоскостью земного экватора.
 Геофизика
 Термический экватор — широтная полоса с наиболее высокими средними многолетними температурами воздуха у земной поверхности.
 Магнитный экватор — равноудалённая от магнитных полюсов окружность большого круга.
 Авиатехника
 «Экватор» — российская вертолётная аэроэлектроразведочная система для аэрометода переходных процессов.
 Кинематограф
 «Экватор» — российская кинокомедия, снятая в 2007 году.
 Корабли
 «Экватор» — средний разведывательный корабль проекта 861М.

См. также 
 Эквадор

Примечания